Museo nazionale del Bardo – museo a Tunisi
 Museo del Bardo – museo ad Algeri